Генерал-полковник полиции — второе по старшинству (выше — генерал полиции Российской Федерации) специальное звание в органах госнаркоконтроля Российской Федерации (2003—2016) и второе по старшинству (выше — генерал полиции Российской Федерации) специальное звание в органах внутренних дел Российской Федерации (с 2011).

Органы госнаркоконтроля 
Установлено «Положением о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», утверждённым указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (упразднено указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 г. № 208).

В соответствии с перечнем должностей высшего начальствующего состава в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и соответствующих этим должностям специальных званий, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 1180 (в редакции на момент упразднения 31 мая 2016 Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков) специальное звание генерал-полковника полиции могло быть присвоено:
 первому заместителю директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
 статс-секретарю — заместителю директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
 заместителю директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
 заместителю директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков — руководителю аппарата Государственного антинаркотического комитета
 заместителю директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков — руководителю Оперативно-разыскного департамента

Список генерал-полковников полиции:
 Седов, Алексей Семенович (2004, также присвоено воинское звание генерал-полковник)
 Зубрин, Владимир Викторович (2004)
 Харичкин, Олег Николаевич (2006)
 Аулов, Николай Николаевич (2011)
 Кийко, Михаил Юрьевич (8 июня 2011)
 Каланда, Владимир Александрович (2 февраля 2013, также присвоено воинское звание генерал-полковник)
 Сафонов, Олег Александрович (21 февраля 2014, также присвоено специальное звание генерал-полковник милиции)
 Мальцев, Юрий Алексеевич (11 июня 2014)

Органы внутренних дел 
Установлено Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (вступил в силу с 1 марта 2011 г.).

В соответствии с перечнем должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации, в Федеральной миграционной службе, в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств и соответствующих этим должностям специальных званий, утверждённым указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 253 (в редакции на 2016 г.), может быть присвоено:
 первому заместителю, статс-секретарю — заместителю и заместителям Министра внутренних дел Российской Федерации
 начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

На практике присваивается и другим должностным лицам МВД России.

Список генерал-полковников полиции:
 Головкин, Николай Владимирович (14 апреля 2011)
 Гордиенко, Владимир Васильевич (19 апреля 2011)
 Овчинников, Николай Александрович (6 мая 2011)
 Новиков, Андрей Петрович (30 мая 2011)
 Суходольский, Михаил Игоревич (11 июня 2011)
 Кирьянов, Виктор Николаевич (11 июня 2011)
 Смирный, Александр Михайлович (11 июня 2011)
 Коков, Юрий Александрович (12 июня 2011)
 Ченчик, Сергей Михайлович (9 ноября 2011)
 Ваничкин, Михаил Георгиевич (2013)
 Горовой, Александр Владимирович (12 июня 2013)
 Колокольцев, Владимир Александрович (12 июня 2013, 10 ноября 2015 присвоено высшее звание генерала полиции Российской Федерации)
 Гостев, Аркадий Александрович (20 февраля 2016)
 Бачурин, Сергей Викторович (11 июня 2019)
 Шулика, Виталий Дмитриевич (18 февраля 2021)
 Алханов, Руслан Шахаевич (27 мая 2022)
 Храпов, Андрей Иванович (7 ноября 2022)
 Кравченко, Александр Николаевич (17 февраля 2023)
 Дикий, Алексей Александрович (21 февраля 2023)

См. также 
 Генерал-полковник милиции (Россия)
 Генерал-полковник внутренней службы (Россия)
 Генерал-полковник таможенной службы (Россия)
 Генерал-полковник юстиции (специальное звание)
 Генерал-полковник налоговой полиции (Россия)

Примечания

Литература 
 Руководители МВД. Министры и заместители министров внутренних дел Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации : Биографический словарь-справочник. — М.: Студия писателей МВД России, 2017. — С.280.

Ссылки 
 Табель о рангах Российской Федерации

01-02
ФСКН